Corallianassa är ett släkte av kräftdjur. Corallianassa ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Corallianassa